

Persone

 Xiao Aihua (1971) – ex schermitrice cinese
 Xiao Dong Mei, meglio conosciuta come Dong Mei (1969) – modella, personaggio televisivo e attrice cinese
 Xiao Gong Ren (1660-1723) – moglie di Kangxi della dinastia Qing, madre dell'imperatore Yongzheng
 Xiao Gui, nome con cui è noto Alien Huang (1983-2020) – cantante, attore e showman taiwanese
 Xiao Guodong (1989) – giocatore di snooker cinese
 Xiao Hailiang (1977) – ex tuffatore cinese
 Xiao Hong , nata Zhang Naiying, nota con lo pseudonimo di Qiao Yin (1911-1942) – scrittrice cinese
 Xiao Jian (1973) – ex calciatore cinese
 Xiao Qin – (1985) − ginnasta cinese
 Xiao Ruoteng (1996) – ginnasta cinese
 Xiao Tang (1987) – modella cinese
 Xiao Xiangyao (...) – astronomo taiwanese
 Xiao Xun, pseudonimo di Huang Jing Yi (1989), – cantante, attrice e modella taiwanese di origini Atayal
 Xiao Yang (1938-2019) – magistrato e politico cinese
 Xiao Yanling (1968) – ex discobola cinese
 Xiao Yanning (1998) – sincronetta cinese
 Xiao Wen Ju occidentalizzazione del nome di Ju Xiaowen (1989) – modella cinese
 Xiao Zhan (1991) – attore e cantante cinese
 Xiao Zhanbo (1976) – ex calciatore cinese
 Xiao Zhi (1985) − calciatore cinese

Sovrani cinesi
 Duca Xiao di Qi, nome personale era Lü Zhao (...-633) – regnante di Qi
 Xiao Jia, nome personale Zi Gao (XVII sec. a.C.) – re della Dinastia Shang
 Xiao Xin, nome personale Zi Song (XIV sec. a.C.) – re della Dinastia Shang
 Xiao Yi, nome personale Zi Lian (XIV sec. a.C.) – re della Dinastia Shang

Altro
 Contea di Xiao – contea della Cina, nella provincia dell'Anhui
 Cratere Xiao Hong – cratere sulla superficie di Venere
 Cratere Xiao Zhao – cratere sulla superficie di Mercurio
 Xiao Hongquan – stile di arti marziali cinesi
 Xiao meihuaquan – stile di arti marziali cinesi 
 Xiao yanzi, letteralmente La piccola rondine –  canzone per bambini